

Geografia
 Nikolov Cove – insenatura antartica nella costa nordorientale dell'Isola Smith

Persone
 Andon Nikolov (1951) – ex sollevatore bulgaro
 Asen Nikolov (1976) – ex calciatore bulgaro, di ruolo centrocampista
 Balázs Nikolov (1977) – ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Boban Nikolov (1994) – calciatore macedone, di ruolo centrocampista 
Bogdan Nikolov (1957) – pilota motociclistico bulgaro
 Boris Nikolov (1929-2017) – pugile bulgaro
 Dimităr Nikolov Petkov (1858-1907) – politico bulgaro
 Georgi Nikolov (1937) – ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Georgi Nikolov Gluškov (1960) – ex cestista e dirigente sportivo bulgaro
 Hristo Nikolov (1985) – cestista bulgaro
 Ivan Nikolov (1926-2014) – cestista e allenatore di pallacanestro bulgaro
 Kristijan Nikolov (1996) – cestista macedone con cittadinanza turca
 Ljuben Nikolov (1985) – calciatore bulgaro
 Marin Rajkov Nikolov (1960) – politico e diplomatico bulgaro
 Ognjan Nikolov (1949) – ex lottatore bulgaro, specializzato nella lotta libera
 Oka Nikolov (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore macedone, di ruolo portiere
 Petar Nikolov Petrov (1955) – ex velocista bulgaro
 Plamen Nikolov (1961) – ex calciatore bulgaro, di ruolo portiere
 Plamen Venelinov Nikolov (1985) – calciatore bulgaro, di ruolo difensore
 Stefan Nikolov Stambolov (1853-1895) – politico bulgaro
 Stojan Nikolov (1949) – ex lottatore bulgaro, specializzato nella lotta greco-romana
 Vladimir Nikolov (1977) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista bulgaro